Bureau ist:

 (französisch) deutsch: Pult, Büro, Amt, Anwaltsbüro, Kontor
 der Familienname einer französischen Beamtendynastie, siehe Bureau (Familie)

Bureau ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Bureau (1830–1918), französischer Mediziner und Botaniker
 Florent Bureau (1906–1999), belgischer Mathematiker
 Jacques Bureau (1860–1933), kanadischer Politiker
 Marc Bureau (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler und -scout
 Roger Bureau (1909–1945), belgischer Eishockeyspieler
 Vianney Bureau (* 1991), französischer Popsänger, siehe Vianney

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bureau (Illinois)
 Bureau (Maryland)